Потпун се може односити на:

Логика 

 Потпуност (логика)

Математика 

 Потпуност реалних бројева, што значи да не постоје "рупе" у реалним бројевима
 Потпун метрични простор, метрични простор у којем сваки Кошијев низ конвергира 
 Јединствени простор је потпун ако сваки Кошијев нет у њему конвергира (или еквивалентрно ваки Кошијев филтер у њему конвергира)
 Потпуна мера, мера простора у коме је сваки подскуп сваког нула низа мерљив
 Завршетак (теорија прстена) је идеалан 
 Потпуност (статистика), статистика која не дозвољава објективну нулу која врши процену 
 Потпун граф, и недиректан граф у коме сваки пар чворова има тачно једну грану која их повезује 
 Потпуна категорија, категорија C где сваки дијаграм из мањих категорија C има границу; то је потпуно ако свак такав фактор има границу 
 Потпуност (теорија реда), појам који се углавном односи на постојање одређеног супремума и инфимума неког делимично одређеног скупа 
 Потпуна алгебарска подврста, и алгебарска подврста, која задовољава аналогну компактност
 Потпун скуп замењених оператора (или CSCO), је скуп замењених оператора у квантној механици чија су својства довољна да се наведе физичко стање система 
 Потпуна ортонормирана база - погледати Ортонормирана база

Рачунање  
 Потпуност (теорија рачунске сложености), појам који се односи на проблем у рачунарској теорији сложености, где су сви остали проблеми сведени на ту класу 
 Потпуност (базе знања), пронађени у теорији базе знања 
 Потпуна претрага алгоритма, претрага алгоритма који је гарантовао да се пронађе решење ако постоји

Економија, финансије и индустрија 
 Потпуна тржишта насупрот непотпуним тржиштима 
 Завршетак (нафта и изворни гас), процес израде добро спреман за производњу

Ботаника  

 Потпун цвет, цвет са обе мушке и женске репродуктивне структуре, латица и чашични листић. Погледати размножавање биљака

Забава

Музика  
 Потпуност, из 1998 колекција Miki Nakatani музичких спотова 
 Потпун (Lila McCann албум)
 Потпун (Вести из Babel албума)
 Потпун (Smiths албум)
 Потпун (Veronicas албум), 2009
 Потпун Kutless песма за To Know That You're Alive
 Потпун 2007, песма Girls' Generation за албум Girls' Generation
 Потпун (BtoB албум), 2015
 Моја потпуност, из 2004 песма Thirsty Merc